2 miejscowości w Polsce: 
 Łyczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna 
 Łyczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Stawiszyn